Bundestagswahlkreis 40 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Nienburg II – Schaumburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Stadt Osnabrück (2009)
 Bundestagswahlkreis Nienburg II – Schaumburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Gifhorn – Peine (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Gifhorn (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover-Nord (1949 bis 1961)